przewrotka (rzadziej przerzutka bądź nożyce) – rodzaj widowiskowego zagrania w piłce nożnej.
 przewrotka (Disciseda) – rodzaj grzyba z rodziny pieczarkowatych